Штоф:
 Штоф — старовинна міра рідини (переважно вина, горілки), яка дорівнювала 1/8 або 1/10 відра; чотиригранна скляна посудина з короткою шийкою, яка вміщує таку кількість вина, горілки тощо, застосовувалася до введення метричної системи мір.
 Штоф — цупка, важка шовкова або шерстяна тканина, переважно з великим тканим візерунком, яку використовують для оббивання меблів, із декоративною метою тощо..
 Штоф Віллі (Willi Stoph) — партійний і державний діяч НДР, Герой Праці НДР.

Див. також 
 Руська система мір

Джерела 
 
 Новий тлумачний словник української мови у 4-х томах. Київ: «Аконіт», 1998